Dietrich může být:

 mužské křestní jméno, česky Dětřich

příjmení osob
 Conrad Dietrich Magirus (1824–1895) – německý podnikatel, průkopník automobilismu a požární ochrany
 Dětřich z Portic (1300–1367) – biskup, kancléř Karla IV. a diplomat
 Dietrich von Hildebrand (1889–1977) – německý katolický filosof a teolog
 Josef Dietrich – více osob, rozcestník
 Karl Wilhelm von Dietrich (1811–1889) – českorakouský právník a politik, starosta Opavy
 Ludvík Dietrich z Dietrichů (1803–1858) – český hudební skladatel
 Marlene Dietrichová (1901–1992) – americká herečka a zpěvačka německého původu
 Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723 –1789) – francouzský přírodovědec a osvícenský filosof
 Peter Dietrich (* 1944) - německý fotbalista
 Robert Dietrich (1986–2011) – německý hokejista
 Sepp Dietrich (1892–1966) – německý generál jednotek Waffen-SS
 Wilfried Dietrich (1933–1992) – německý zápasník
 Wolf Dietrich von Raitenau (1559–1612) – salcburský arcibiskup

jiné významy
 De Dietrich (Lunéville) – francouzský výrobce automobilů
 De Dietrich (Niederbronn) – německý výrobce automobilů
 Lorraine-Dietrich – francouzský výrobce automobilů, leteckých motorů, těžké vojenské techniky a železničních vozidel
 Lorraine-Dietrich 12E – letecký motor firmy Lorraine-Dietrich

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení